Příjmení Buriánek nosí více osob:

 František Buriánek (1917–1995) – český literární historik a kritik
 Jan Buriánek (1917–1982) – český farmaceut a chemik
 Luděk Buriánek (1923–1998) – český pedagog a malíř

Podobné příjmení 
 Burian